Sächsisch-Böhmische Verbindungsbahn bezeichnet

 eine frühere Eisenbahngesellschaft, siehe Gesellschaft der Sächsisch-Böhmischen Verbindungsbahn Annaberg–Weipert 
 deren Strecke zwischen Annaberg und Weipert, siehe Bahnstrecke Vejprty–Annaberg-Buchholz unt Bf